Бой у Тобрука:
 Бой у Тобрука (1911) — сражение Итало-турецкой войны
 Бой у Тобрука (1941)